Mark O'Brien (wielrenner), een Australisch wielrenner
 Mark O'Brien (acteur), een Canadees acteur
 Mark O'Brien (voetballer), een Brits voetbalspeler
 Mark O'Brien (dichter), een Amerikaans dichter en een voorvechter voor gehandicapten